Caucalis scandicina  puede referirse a la:
descrita por Roth en 1788 es la Torilis japonica de DC.
descrita por F.H.Wiggers en 1780  y la de Web. es la ''Anthriscus caucalis de M.Bieb.

Galería

Referencias